Адабия () — портовый город в Египте. Расположен на западном берегу северной части Суэцкого залива, к западу от мыса  (Рас-эль-Адабия), на берегу бухты  Суэцкой бухты, к юго-западу от южного входа в Суэцкий канал, у подножья гор  (Гебель-Атака), к югу от города  и в 17 км от города Суэц. Административно относится к «кисму» (, то есть «участку») Атака в мухафазе Суэц.

Представитель ОАР при ООН Мухаммед Аввад аль-Куни (1906—1979) на заседании Совета безопасности ООН 10 сентября 1968 года заявил, что 8 сентября при обстреле израильской артиллерии разрушена больница в порте Адабия.

В ходе Войны Судного дня («Октябрьской войны») 1973 года израильская 252-я бронетанковая дивизия «Синай» под командованием  вышла в район порта Арабия. Когда 401-я бронетанковая бригада «Иквот ха-Барзель» под командованием Дана Шомрона вступила в порт, его пытались покинуть 2 египетских торпедных катера. Огнём танков их удалось потопить. Войска с плацдарма на западном берегу Суэцкого канала выведены по соглашению о разъединении войск, подписанному 18 января 1974 года.

Примечания 

Порты Красного моря
Города Египта